Niemcy:
 Brachbach – dzielnica gminy Untermünkheim w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Brachbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen